Ermenegildo Paccagnella – organista, compositore e musicologo italiano
 Joey Paccagnella – ex sincronetta italiana
 Luciano Paccagnella – ex multiplista italiano
 Stefania Paccagnella – ex pallavolista italiana